Albanien bezeichnet:

im Gebiet des heutigen Albanien:
 Albanien, ein demokratischer zentralistischer Einheitsstaat in Südosteuropa – historisch:
 Sozialistische Volksrepublik Albanien, eine ehemalige kommunistische Diktatur in Südosteuropa
 Königreich Albanien, ein ehemaliges Königreich in Südosteuropa
 Fürstentum Albanien, ein ehemaliges Fürstentum in Südosteuropa

anderswo:
 Venezianisches Albanien, eine ehemalige Kolonie der Republik Venedig entlang der heutigen Dalmatischen Küste (nördlich des heutigen Albanien)
 Albania, auch Albanien, ein antikes-frühchristliches Reich im Kaukasus
 die herkömmliche (Schlegel-Tiecksche) deutsche Übersetzung des Namens von Albany, einem Fürsten in Shakespeares König Lear

Siehe auch:

 Albania (Begriffsklärung)
 Großalbanien